Платавский сельсовет

Воронежская область 
 Платавский сельсовет Репьёвского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Курская область 
 Платавский сельсовет Конышёвского района